Cipedes (Ciniru), een plaats in Indonesië
Cipedes (Sukajadi), een plaats in Indonesië
Cipedes (Paseh), een plaats in Indonesië
Cipedes (Cipedes), een plaats in Indonesië